Béhier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Béhier (1903-1965), minéralogiste français ;
 Jules Béhier (1813-1876), médecin français.

Patronyme français